District Krāslava, een district in het zuidoosten van Letland
 Krāslava (stad), de hoofdplaats van het Letse district Krāslava